Elena Makarova e Evgenija Manjukova erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Anna Kurnikova e Aleksandra Olsza.

Meredith McGrath e Larisa Neiland hanno battuto in finale 6–1, 6–0 Anna Kurnikova e Aleksandra Olsza.

Teste di serie
 Meredith McGrath /  Larisa Neiland (campionesse)
 Elena Makarova /  Evgenija Manjukova (primo turno)
 Maria Lindström /  Maria Strandlund (semifinali)
 Laurence Courtois /  Nancy Feber (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Moscow Ladies Open 1995